Endy Opoku Bernadina (1995), Nederlands voetballer
Johnatan Opoku (1990), Nederlands voetballer
Jordan Opoku (1987), Ghanees voetballer